Ден (Удіму) — фараон Раннього царства Стародавнього Єгипту
 Ден () — муніципалітет у Франції, у регіоні Франш-Конте, департамент Ду
 Ден () — муніципалітет у Франції, у регіоні Франш-Конте, департамент Жура